Càrnia, antic país dels carns i que és una regió del Friül
 Relatiu a la carn

Referències